Issorissorsuaq bezeichnet:
 Issorissorsuaq (Insel, Angisorsuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Issorissorsuaq (Insel, Angisunnguaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Issorissorsuaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland